|-
| 153601 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153602 - || || 21 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153603 - || || 22 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153604 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153605 - || || 22 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153606 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153607 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153608 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153609 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153610 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153611 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153612 - || || 22 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153613 - || || 10 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153614 - || || 7 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153615 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153616 - || || 14 d'octubre de 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 153617 - || || 14 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153618 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153619 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153620 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153621 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153622 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153623 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153624 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153625 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153626 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153627 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153628 - || || 9 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153629 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153630 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153631 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153632 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153633 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153634 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153635 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153636 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153637 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153638 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153639 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153640 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153641 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153642 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153643 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153644 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153645 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153646 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153647 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153648 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153649 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153650 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153651 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153652 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153653 - || || 15 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153654 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153655 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153656 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153657 - || || 8 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153658 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153659 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153660 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153661 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153662 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153663 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153664 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153665 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153666 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153667 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153668 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153669 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153670 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153671 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153672 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153673 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153674 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153675 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153676 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153677 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153678 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153679 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153680 - || || 12 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153681 - || || 12 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153682 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153683 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153684 - || || 14 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153685 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153686 - || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 153687 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153688 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153689 - || || 22 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153690 - || || 24 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153691 - || || 25 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153692 - || || 25 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153693 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153694 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153695 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153696 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153697 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153698 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153699 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153700 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

3